

Anno 
 402 o 402 a.C.

Codici 
 402 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Dynic Astronomical Observatory, nella prefettura di Shiga, in Giappone

Matematica 
 402 – numero